Кожари — село, Смолянська область, Болгарія
 Кожари — присілок, Красноармійський район, Чувашія, Росія

Див. також 
 Верхні Кожари
 Нижні Кожари